Snøbjørn Galte Holmsteinsson (Altnorwegisch: Snæbjörn Galti; * um 910; † um 978) war der erste Norweger, der Grönland betreten hat. Somit war er wahrscheinlich der erste Europäer auf dem amerikanischen Kontinent. Seine Fahrt fand im Jahre 978 statt.

Nachdem Gunnbjörn Úlfsson auf einer Fahrt ungefähr am Anfang des 10. Jahrhunderts zufällig einige Inseln westlich von Island sichtete, führte Galte eine Gruppe an, die die Ostküste Grönlands besiedeln wollte. Der Versuch misslang jedoch und Galte wurde bei einem Streit umgebracht. Eine Saga über die Reise von Galte (Snæbjörn saga galti) ist verlorengegangen.

Einzelnachweise 

Entdecker
Person (Grönländische Geschichte)
Seefahrer
Norweger
Geboren im 10. Jahrhundert
Gestorben im 10. Jahrhundert
Mann